A432 peut faire référence à :

Autoroute 
  , un projet d’autoroute allemande ;
  Autoroute française A432 reliant Miribel à Saint-Laurent-de-Mure.

Domaine militaire 
 , un bateau de la marine estonienne.